Холмс, Роберт (ок. 1622—1692) — английский военно-морской и государственный деятель времён Реставрации, адмирал.
 Холмс, Роберт (род. во второй половине XX в.) — американский композитор.
 Холмс, Роберт (1926—1986) — британский телевизионный сценарист, автор сценария сериала «Доктор Кто».
 Холмс, Роберт Денисон (1909—1976) — 28-й губернатор Орегона.